Tara (budisme), divinitat del budisme i conjunt de boddhisattvas
 Tara (Devi), divinitat de l'hinduisme i una de les deu Mahavídies
 Tara (Polinèsia), deessa de la Polinèsia
 Tara (genère), genère d'aranyes de la família Salticidae
 Tara (riu), riu dels Alps Dinàrics.
 Tara (muntanya), muntanya dels Alps Dinàrics.
 Tara (Irlanda)
 Tara (Sibèria)
 Tara (defecte)
 Tara (lluita lliure), Lisa Marie Varon, lluitadora de lluita lliure
 Tara (riu)''', afluent del Danubi